Республиканская Футбольная Группа «А» 1966/1967 () — 43-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1966/1967
Болгария
Болгария
1966 год в Болгарии
1967 год в Болгарии